Flop – mancato successo di un prodotto rispetto alle aspettative del produttore venditore
 Flop – nel basket, caduta intenzionale da parte di un giocatore dopo un contatto fisico
 Flop – album di Salmo del 2021
 FLOPS – numero di operazioni in virgola mobile eseguite in un secondo dalla CPU